Para vestir santos puede referirse a:

 Para vestir santos (serie de televisión), serie de televisión argentina de 2010.
 Para vestir santos (película de 1955), película argentina dirigida en 1955 por Leopoldo Torre Nilsson.